Трка на 400 метара са препонама у мушкој конкуренцији на Медитеранским играма 2013 одржана је у турском граду Мерсину 28. и 29. јуна, на Атлетском стадиону Невин Јанит.

Учествовало је 9 такмичара из 6 земаља.

Земље учеснице

Сатница 
Време (UTC+3).

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељени у две квалификационе групе 1. са 5 и 2. са 4 такмичара. Пролазак у финале изборила су по три првиопласирана из обе групе (КВ) и двојица према постигнутом резултату (кв)
.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултети Атлетике на званичном сајту играра МИ 2013.

Атлетика на Медитеранским играма 2013.
Трка на 400 метара са препонама на Медитеранским играма